Марцел Натанович Нейдинг (11 февраля 1884 Варшава, Польша — 2 мая 1949 Одесса) — советский невропатолог, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
В 1907 году окончил Императорский Новороссийский университет. В 1911 году учился на курсе невропатологии в Берлине, был учеником немецкого невролога Луи Якобсона-Ласка. В 1914 году мобилизован на военную службу в качестве старшего ординатора полевого госпиталя. Вернувшись в Одессу где тем временем была эпидемия сыпного тифа, вызвался добровольцем на лечении больных тифом. С 1922 года профессор Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, с 1927 года директор клиники неврологии болезней Одесского института усовершенствования врачей. Член правления Всесоюзного и Украинского общества невропатологов и психиатров и Всесоюзного общества нейрохирургов, председатель Одесского общества невропатологов и психиатров. В 1935 году получил степень доктора медицинских наук без задачи диссертации. Умер 2 мая 1949 года. Похоронен Втором христианском кладбище Одессы.

Семья 
 Сестра — Нейдинг Мариэль Натановна (1884) — врач-невропатолог в Одессе.
 Жена — художница Роза Давыдовна Нейдинг (1901—1970). 
 Племянник — .

Научная работа 
Автор около 100 научных работ, основал собственную школу невропатологии. Исследовал неврологические проявления отравления удушливыми газами и профессиональной патологии нервной системы. Опубликовал труды по профпатологии, профессиональным интоксикациям, фундаментальным исследованиям заболеваний заболеваний нервной системы. Большинство его работ посвящены нейроонкологии травм, тропическим болезням, опухолям нервной системы и их диагностики.

Библиография 
книги
 О ядрах промежуточного мог у некоторых млекопитающих. Берлин, 1911.
 Очерки клинической неврологии тропических болезней. Одесса, 1947.
сочинения
 Über die Kerne des Diencephalon bie einigen Säugetieren. Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften, Phys.-math. Classe. Berlin B. 1911, 67 ss.
 Geschwulst des Mittelhirns, 1925.
 Nervensymptome von Bleivergiftungen bei typographischen Arbeitern. 1925.
 Geschwulst des IV. Ventrikels. 1925.
 Geschwulst des Mittelhirns<7>. 1925.
 Über Hyperkinesen und Hypertonien der Gesichtsmuskulature. 1925.
 Über die Geschwülste der harten Hirnhaut. 1926.
 Diagnostizierte Balkengeschwulst. Mschr. Psychiat. 62, ss. 138—145, 1926/27.
 Methylalkohol-Massenvergiftung. 1933.
 Опухоли центральной нервной системы. Херсон, 1936.
 Die Neurologie der akuten Methylalkoholvergiftung. 1932.
 Zur Frage der Pathogenese der akuten allgemeinen Ataxie. 1930.
 Замечания к проблеме опухоли — сосудистые заболевания мозга. Сов. психоневрология 4, 35-42, 1940.
 Спорные вопросы в учении о сосудистых заболеваниях мозга, Труды 3-го Всесоюзного съезда невропатологов и психиатров. с. 274, М., 1950.

Литература

Примечания 

Неврологи СССР
Неврологи XX века